Michaił Baranow (1921–1943) – radziecki lotnik wojskowy
 Michaił Baranow (1921–1993) – radziecki lotnik wojskowy